Grange aux dîmes steht für folgende Gebäude im Département Seine-et-Marne, Frankreich:

 Grange aux dîmes (Coulommiers)
 Grange aux dîmes (Montigny-le-Guesdier)
 Grange aux dîmes (Provins)
 Grange aux dîmes (Samoreau)